Un temple d'Ouadjet est un temple égyptien dédié au culte de la déesse Ouadjet. Il en existe plusieurs :
 temple d'Ouadjet (Bouto)
 ...

Index égyptologique
Ouadjet